Tusi steht für:

 ein System der Ernennung von Stammeshäuptlingen/einheimischen Fürsten zu chinesischen Beamten, siehe Tusi

Tusi oder Tūsī ist der Name folgender Personen:

 Abū Dschaʿfar at-Tūsī (995–1067), schiitischer Gelehrter, Sammler von Überlieferungen, Jurist und Theologe
 Asadi Tusi († 1072), persischer Dichter und Epiker
 Nasīr ad-Dīn at-Tūsī (1201–1274), persischer Universalgelehrter
 Scharaf ad-Din at-Tusi († 1213), persischer Mathematiker und Astronom